

Pessoas 
 Ken Hensley
 John Hensley

Localdiades 
 Hensley (Arkansas)

Desambiguações de sobrenomes